Ekvadorska Serie A za sezonu 2006. u nogometu.

Rezultati

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo 

3. prosinca
 Deportivo - Barcelona   3:0 (1:0)
 Emelec    - Olmedo      3:1 (0:0)
 LDU Quito - El Nacional 0:0 (0:0)

8. kolo 

 9. prosinca
 El Nacional - Deportivo 2:1 (2:0)
 10. prosinca
 Olmedo      - LDU Quito 1:1 (0:1)
 Emelec      - Barcelona 1:1 (1:0)

9. kolo 

13. prosinca
 Barcelona   - Olmedo    2:3 (1:1)
 Deportivo   - LDU Quito 4:3 (1:2)
 El Nacional - Emelec    2:2 (1:1)

10. kolo 

17. prosinca
 LDU Quito - Barcelona   1:1 (1:0)
 Emelec    - Deportivo   4:0 (3:0)
 Olmedo    - El Nacional 0:0 (0:0)

Konačna ljestvica 

							
Ekvadorski nogometni prvak za 2006. godinu je "El Nacional" iz Quita.

Prvoligaška nogometna natjecanja
Nogomet u Ekvadoru